NGC 5009 (другие обозначения — UGC 8258, MCG 8-24-61, ZWG 245.25, PGC 45739) — спиральная галактика с перемычкой (SBb) в созвездии Гончие Псы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

5009
Гончие Псы (созвездие)